Akis (lateinisch Acis) steht für:

 Akis, eine Gestalt der griechischen Mythologie
 Akis (Fluss), mythischer Fluss auf Sizilien
 Akis (Mondkrater)
 Akis (Gattung), eine Gattung der Schwarzkäfer

Siehe auch:
 Aci
 Acis (Gattung), eine Pflanzengattung